Paul Robinson peut désigner :
 Paul Robinson (1898-1974) auteur de comic strips
 Paul Robinson (1965-), un patineur artistique britannique ;
 Paul Robinson (1978-), un footballeur anglais qui évolue au poste de défenseur ;
 Paul Robinson (1979-), un footballeur anglais qui évolue au poste de gardien de but ;
 Paul Robinson (1982-), un footballeur anglais qui joue pour le club de Havant & Waterlooville FC ;
 Paul Robinson (1987-), un grimpeur professionnel ;
 Paul Robinson (1991-), un athlète irlandais, spécialiste du demi-fond.